Sankt Ilians församling kan syfta på:

Sankt Ilians församling, Uppsala stift
Sankt Ilians församling, Västerås stift
Sankt Ilians församling, Linköpings stift